Кубок Сирії з футболу 2018 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру у Сирії. Титул володаря кубка вдев'яте здобув Аль-Джаїш.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/23 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/26 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/6 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/1 червня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/6 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/23 травня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 травня/1 червня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/13 червня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/13 червня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 липня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сирії на futbol24  

2018
Сирія